Асквіт — англійське прізвище:

 Ентоні Асквіт (1902 — 1968) — англійський режисер.
 Герберт Генрі Асквіт (1852 — 1928) —британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії у 1908-1916.

Англійські прізвища